— названия японских кораблей:

 «Амацукадзэ» — эсминец типа «Кагэро» Императорского флота в 1940—1945 годах.
 «Амацукадзэ» — эскадренный миноносец, в 1965—1995 годах состоявший на вооружении Морских сил самообороны.